Чемпионат Европы по хоккею с шайбой 1910 года — первый турнир чемпионата Европы под эгидой ЛИХГ, проходивший с 10 по 12 января 1910 года в Монтрё (Швейцария). Матчи проводились на замёрзшем озере  близ города Монтрё.

Организация заняла некоторое время для согласования деталей проведения турнира: крупная дискуссия развернулась вокруг системы розыгрыша. Рассматривалось два варианта: круговая система и Олимпийская система. Первым следствием полемики стало неучастие сборной Франции. Германия, также выступавшая за олимпийскую систему, решила не отказываться от участия в турнире. В итоге четыре страны-участницы сыграли по круговой системе. Великобританию и Германию представляли лучшие команды этих стран: «Принц’с Клуб» и «Берлинер СК», а Бельгию и Швейцарию — сборные, собранные из разных клубов, причем швейцарские игроки во французских клубах не были допущены к соревнованиям. Особенностью турнира было то, что команда могла провести сразу два матча в один день. В рамках турнира Британский клуб , составленный из канадских студентов, провёл по одному выставочному матчу с каждой командой-участницей, кроме сборной Великобритании.

Турнир прошёл на натуральном льду замерзшего озера в швейцарских Альпах. Из-за погодных условий качество льда было плохим, причём настолько, что на поле кое-где имелись ледяные наросты. Кроме того, одна половина поля была заметно шире, чем другая, а специальные бортики из снега, ограничивающие площадку были низкими и не доходили по высоте до размеров, указанных в правилах.

Регламент матчей — 2 периода по 15 минут.

Турнир

Таблица

Результаты

Итоговое положение команд

Лучшие бомбардиры

Выставочные матчи 
Команда  провела вне зачёта по одному матчу с каждой участвовавшей в турнире командой, кроме сборной Великобритании, которая отказалась от игры под предлогом навязанной им смены времени матча, вызванной плохими погодными условиями. Оксфордцы одержали уверенную победу во всех трёх встречах, а также им была засчитана победа над сборной Великобритании ввиду неявки последней.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

1910
Чемпионаты Европы в Швейцарии
Чемпионаты Европы в 1910 году
Январь 1910 года
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Швейцарии
1910 год в Швейцарии
Международные спортивные соревнования в Монтрё